Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunde für die Taipei OEC Open 2017 des Damentennis. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil, die am 12. und 13. November 2017 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

2017
WTA Challenger Series 2017